Vitello ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite am südlichen Rand des Mare Humorum, südöstlich des Kraters Doppelmayer und östlich von Lee.
Der unregelmäßig geformte Kraterrand ist nur wenig erodiert, der Kraterboden weist konzentrische Bruchstrukturen auf sowie einen Zentralberg.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem schlesischen Mönch und Naturphilosophen Witelo offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Vitello auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)